Виринея:

 Виринея — опера С. М. Слонимского
 Виринея — пьеса Лидии Сейфуллиной и Валерия Правдухина
 Виринея — экранизация пьесы